Il torneo ha visto la vittoria delle sorelle Williams, Venus e Serena, che hanno battuto in finale Lisa Raymond e Samantha Stosur.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
 Ai Sugiyama /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (quarti di finale)
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (ritirate)
 Peng Shuai /  Tiantian Sun (primo turno)

 Zi Yan /  Jie Zheng (terzo turno) 
 Dinara Safina /  Ágnes Szávay (terzo turno) 
 Serena Williams /  Venus Williams (Vincitrici) 
 Svetlana Kuznecova /  Amélie Mauresmo (ritirate) 
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza (quarti di finale) 
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (primo turno) 
 Iveta Benešová /  Janette Husárová (secondo turno) 
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (finale)

Tabellone

Legenda

Fase finale

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa
Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Torneo di Wimbledon 2008